Nazwisko to nosili:

 Wacław Iwaszkiewicz-Rudoszański (1871-1922) – generał broni Wojska Polskiego
 Wacław Iwaszkiewicz (1893-1963) – pułkownik pilot Wojska Polskiego
 Wacław Iwaszkiewicz (1894-1940) – major piechoty Wojska Polskiego
 Wacław Iwaszkiewicz (ur. 1901) – podporucznik rezerwy artylerii Wojska Polskiego